Down with the King bezeichnet:
 Down with the King (Album), Album der Band Run-D.M.C.
 Down with the King (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Diego Ongaro (2021)